Die Nürnberger Gastein Ladies 2015 waren ein WTA-Tennisturnier in Bad Gastein. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 20. bis 26. Juli 2015 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Nürnberger Gastein Ladies 2015 fand am 19. und 20. Juli 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen noch zwei Lucky Loser.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2015
2015